La 1ª Lega 2014-2015 è la 93ª edizione del quarto livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2015-2016.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2015-2016.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2015-2016.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2015-2016.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Promotion League 2015-2016.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2015-2016.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Promotion League

Primo turno 
Andata il 3 giugno, ritorno il 6 giugno 2015.

Finale 
Andata il 10 giugno, ritorno il 13 giugno 2015.

Verdetti finali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2015 4